Yayoi – quartiere di Bunkyō, Tokyo, in Giappone
Yayoi – cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese
Periodo Yayoi – periodo della storia giapponese
Popolo Yayoi – antico popolo vissuto in Giappone nel periodo omonimo